Sesostri, o Sesostris, è un'ellenizzazione del nome proprio egizio Senusret o Senuosret (anche Usertsen nella letteratura più antica) che significa letteralmente "Uomo della Potente", cioè la dea Uosret, venerata a Tebe. Può riferirsi a vari personaggi vissuti prevalentemente nel Medio Regno dell'Egitto:

Faraoni
Kheperkara Sesostri I – faraone della XII dinastia
Khakheperra Sesostri II – faraone della XII dinastia
Khakaura Sesostri III – faraone della XII dinastia
Sesostris – faraone leggendario descritto da Erodoto, possibilmente una versione ingigantita di Sesostri III
Seneferibra Sesostri IV – faraone della XIII o XVI dinastia

Altri personaggi 
Sesostri (sacerdote) – sacerdote tebano, padre del faraone Amenemhat I della XII dinastia
Sesostri (visir) – visir durante la XII dinastia
Sesostris-ankh – visir durante la XII dinastia

Altro
 4414 Sesostris – asteroide della fascia principale